

Fumetti 
 Ponto – personaggio del manga I Cavalieri dello zodiaco - Episode G

Geografia

Brasile 
 Ponto Belo – comune nella mesoregione del Litoral Norte Espírito-Santense (Espírito Santo)
 Ponto Chique – comune nella mesoregione del Norte de Minas (Minas Gerais)
 Ponto dos Volantes – comune nella mesoregione di Jequitinhonha (Minas Gerais)
 Ponto Novo – comune nella mesoregione del Centro-Norte Baiano (Bahia)

Perù 
 Distretto di Pontó – distretto nella provincia di Huari (Ancash)

Svizzera 
 Ponto Valentino – ex comune ora frazione di Acquarossa, comune nel distretto di Blenio (Cantone Ticino)

Turchia 
 Monti del Ponto – catena montuosa

Mitologia 
 Ponto – personaggio della mitologia greca

Storia 
 Ponto Eusino – antico nome del Mar Nero
 Bitinia e Ponto – provincia dell'Impero romano
 Ponto – regione storica nell'Asia Minore
 Ponto – diocesi dell'Impero romano
 Ponto – bastimento da carico dell'epoca dell'Impero romano
 Ponto Polemoniaco – antico nome della Cappadocia, provincia dell'Impero romano
 Regno del Ponto – regno ellenistico nell'Anatolia nord-orientale (III-I secolo a.C.)
 Repubblica del Ponto – Stato nell'Amministrazione dell'Armenia occidentale (1917-1918)